I'm gonna make you mine (album) - album van Lou Christy
 I'm gonna make you mine (Lou Christie) - single van bovenstaand album